A Temporada de Fórmula 3000 de 2002 foi a décima-oitava da história da categoria. O piloto tcheco Tomáš Enge, da Arden Team Russia, fora o campeão na pista, mas um caso de doping cassou o título, repassando-o ao francês Sébastien Bourdais, da Super Nova. O vice-campeão foi o italiano Giorgio Pantano, da Coloni F3000.

Doze provas foram realizadas entre os dias 30 de março (Interlagos) e 14 de setembro de 2002 (Monza).

Equipes e pilotos

Tabela de corridas e distribuição de resultados entre pilotos e equipes em 2002 

R15=Abandonou, ou não correu R=Abandono NS=Não largouDIS(1)Desclassificado

Classificação

 Antonio Pizzonia foi desclassificado por conta de uma peça instalada incorretamente em seu carro.

 Alex Müller foi desqualificado porque seu carro encontrava-se abaixo do peso mínimo.

Caso de doping 
O tcheco Tomáš Enge havia vencido o campeonato na pista, mas perdeu a vitória no GP da Hungria (e, consequentemente, o título) após o resultado do exame antidoping feito após a prova ter dado positivo para maconha, mas, segundo seu empresário, "foi ingestão involuntária, ter respirado dentro de uma boate ou após comer ou beber algo contaminado". Além do título, Enge teve ainda o vice-campeonato cassado e foi relegado ao terceiro lugar, com 50 pontos.

2002